Dong-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Dong-myeon, Hwasun-gun, socken i Hwasun-gun, Södra Jeolla, 
 Dong-myeon, Chuncheon, socken i Chincheon, Gangwon, 
 Dong-myeon, Yangsan, socken i Yangsan, Södra Gyeongsang, 
 Dong-myeon, Cheonan, socken i Cheonan, Södra Chungcheong, 
 Dong-myeon, Yanggu-gun, socken i Yanggu-gun, Gangwon,

Se även 
 Yeonggwimi-myeon, tidigare namn Dong-myeon, socken i Hongcheon-gun, Gangwon,